Німеччина — одна з країн, яка брала участь у найпершому конкурсі Євробачення 1956 року. За весь час виступів виконавці від Німеччини перемагали двічі — 1982 та 2010 року, і 9 разів посідали останнє місце.

Німеччина входить до так званої «Великої п'ятірки» — числа країн-спонсорів Європейської мовної спілки, яка є організатором пісенного конкурсу. Привілейований статус країни дозволяє німецьким артистам потрапляти одразу до фіналу, минаючи стадію відборів у півфіналі.

Учасники 
Умовні позначення
  Переможець
  Друге місце
  Третє місце
  Четверте місце
  П'яте місце
  Останнє місце
  Автоматичний фіналіст
  Не пройшла до фіналу
  Не брала участі

Статистика голосувань (1975—2011) 
Німеччина дала найбільше очок:

Німеччина отримала найбільше очок від:

Галерея

Посилання 
 Офіційна сторінка конкурсу

Країни на Євробаченні
|}